Геология — науковий журнал.

Країна видання — Росія.

Спеціалізація: Геологія як наука (теорія і практика), розвідка вугільних, рудних та нерудних корисних копалин.

Рік заснування 1954.

Чисел на рік — 12.

Див. також 

 Журнали гірничого профілю

Література 
 

Геологічні журнали
Наукові журнали Росії
Друковані видання, засновані 1954